F-ligan är namnet på den organisation som driver Finlands två högsta serier i innebandy:

 F-ligan för herrar
 F-ligan för damer